Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori José de Armas e Jimy Szymanski che hanno battuto in finale Jocelyn Robichaud e Michael Sell 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jocelyn Robichaud /  Michael Sell (finale)
 Jeff Coetzee /  Tuomas Ketola (semifinali)

 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (primo turno)
 Brandon Coupe /  André Sá (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2000